Кети (Кетеван) Семёновна Долидзе (; род. 4 декабря 1945, Тбилиси) — советский и грузинский кинорежиссёр, художественный руководитель Тбилисского театра киноактёра. Ученица Михаила Ивановича Туманишвили.

Биография 
Родилась 4 декабря 1945 года.

Окончила факультет западноевропейских языков и литературы Тбилисского университета, актёрско-режиссёрский факультет Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели.

Одна из создателей Тбилисского театра киноактера.

С 1975 работает на киностудии «Грузия-фильм».

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1979 — «Человек ли он?»
 1983 — «Кукарача»
 1985 — «Пока пройдет осенний дождь»
 1989 — «Одинокий охотник»
 1992 — «Эвридика»
 1993 — «И в замке радость я найду»

Награды 
 Орден Царицы Тамары (2021) — за особый личный вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и кинематографического искусства, за выдающуюся общественную деятельность
 Орден Чести (1996)
 Почётный гражданин Тбилиси (2015)

Примечания

Ссылки 
 
 http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_p1617
 http://apsny.ge/analytics/1224269370.php
 Кети Долидзе на сайте Кино-Театр.ру

Выпускники Тбилисского государственного университета
Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Грузия-фильм
Почётные граждане Тбилиси